Эймон Огастин Кио или Эдвард Огастин Кио (, род. 16 февраля 1944, Дублин) — ирландский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Ирландии 1975 г. (поделил 1—2 места с А. Ладгейтом). Чемпион Ирландии среди ветеранов 2013 и 2016 гг.

В составе сборной Ирландии участник шахматных олимпиад 1964, 1966, 1976 гг., командного первенства Европы 1999 г., командных первенств мира среди студентов 1968 г., командных турниров в Остенде (1975 г.) и Берлине (1980 г.).

В 1961 г. представлял Ирландию на юношеском чемпионате мира.

В 1978 и 1993 гг. участвовал в зональных турнирах.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Э. Кио в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Кио на сайте 365Chess
 Личная карточка Э. Кио на сайте 365Chess (другая: на имя Эдвард)

Шахматисты Ирландии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Дублине